Unter Flugente versteht man

 einen Handelsnamen der Warzenente
 die Hochbrut-Flugente, eine Rasse der Hausente, die im Gegensatz zur Pekingente nicht zu schwer zum Fliegen ist